Сборная Хорватии по футболу до 21 года () — футбольная сборная, представляющая Хорватию на соревнованиях для молодёжных команд. Сборная состоит из игроков не старше 21 года. До 1992 года хорватские футболисты выступали в составе сборной Югославии.

История 
Хорватский футбольный союз создан в июне 1993 года. Первый официальный матч молодёжная сборная Хорватии провела в 1994 году в рамках квалификации к молодёжному чемпионату Европы 1996. В том отборочном цикле она заняла 4 место в своей группе.

Они не сумели квалифицироваться на чемпионат 1998 года. Однако в следующем отборочном цикле им сопутствовала удача и сборная Хорватии попала на финальный турнир 2000 года. Там они с одним очком заняли последнее место в группе.

Впоследствии хорватская «молодёжка» лишь раз прошла квалификацию (в 2004). Ещё четыре раза она играла в стыковых матчах, но проиграла (в 2002, 2006, 2011 и 2015).

Чемпионат Европы U-21 
 1996 — Не прошла квалификацию (4-е место в группе)
 1998 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)
 2000 — Групповой этап (4-е место в группе)
 2002 — Не прошла квалификацию (проиграла в стыковых матчах)
 2004 — Групповой этап (4-е место в группе)
 2006 — Не прошла квалификацию (проиграла в стыковых матчах)
 2007 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)
 2009 — Не прошла квалификацию (2-е место в группе)
 2011 — Не прошла квалификацию (проиграла в стыковых матчах)
 2013 — Не прошла квалификацию (4-е место в группе)
 2015 — Не прошла квалификацию (проиграла в стыковых матчах)
 2017 — Не прошла квалификацию (3-е место в группе)

Состав 
Следующие футболисты были вызваны в сборную на чемпионат Европы 2021:

Позиции игроков приведены в соответствии с официальным сайтом УЕФА. Возраст футболистов и клуб указаны по состоянию на день начала финального турнира чемпионата (24 марта 2021 года).

Тренеры 
 1999—2000: Мирко Йозич
 2000—2004: Мартин Новоселач
 2004—2006: Славен Билич
 2006—2011: Дражен Ладич
 2011—2013: Иво Шушак
 2013: Нико Ковач
 2013—2019: Ненад Грачан
 2019—н.в.: Игор Бишчан

Примечания

Ссылки 
 Профиль УЕФА
 Архив результатов RSSSF
 Профиль на сайте федерации

Хорватия
Сборная Хорватии по футболу